«Luis Vallejo» puede referirse a:
 Luis Vallejo y Real de Azúa (1901-1964), arquitecto español.
 Luis Vallejo Rodríguez (1944-), escritor español.
 Luis Vallejo Miret (1991-), atleta español.
 Luis Vallejo (19??- / fl. 1991), futbolista hondureño.